The Last Kiss (album) - een soloalbum van rapper Jadakiss
 The Last Kiss (2001) - een film uit 2001
 The Last Kiss (2006) - een Amerikaanse romantisch-tragikomische film uit 2006

Zie ook 
 Last Kiss (doorverwijspagina)